Suvanto kan syfta på:

 Suvanto (sjö) – en sjö på Karelska näset 
 1927 Suvanto – asteroid i huvudbältet

Personer
 Pekka Suvanto (1924–2014), finländsk historiker
 Rafael Suvanto (1909–1940), finsk astronom
 Seppo Suvanto (1918–2018), finsk historiker